Cràter Abbe, cràter lunar a l'hemisferi sud de la cara oculta de la Lluna 
 Ernst Abbe
 Llac Abbe
 Prisma d'Abbe, tipus de prisma òptic inventat pel físic alemany Ernst Abbe 
 Prisma d'Abbe-Koenig o prisma d'Abbe-König, tipus de prisma òptic reflector usat per rotar 180° una imatge en un instrument òptic